Елизавета Соломоновна Веснина (настоящая фамилия Едиткина; 28 октября 1917, Сухуми — ?) — белорусская советская актриса. Заслуженная артистка Белорусской ССР (1960).

Биография 
Работала в Гомельском областном русском драматическом театре (1939—1941, 1945—1946), переведённом потом в Могилёв (1946—1948) и в Брестском областном драматическом театре (1948—1949). 

С 1949 по 1977 год — актриса Государственного русского драматического театра БССР, затем переехала в Ленинград.

Роли в театре 
 Варвары — Катя
 Поднятая целина — Лушка
 Главная ставка — Марья
 Барабанщица — Нила Снижко
 Враги — Полина
 Любовь Яровая — Банова
 Её друзья — Светлана
 Товарищи по работе — Калугина

Примечания 

Заслуженные артисты Белорусской ССР
Женщины в Великой Отечественной войне